Пётр Булахов:
 Булахов, Пётр Александрович (ок. 1793—1835) — русский оперный певец (тенор).
 Булахов, Пётр Петрович (1822—1885) — русский композитор, автор романсов.